

Onomastica 
 Cafiero – nome proprio di persona italiano

Personaggi immaginari
Pasquale Cafiero  – brigadiere del corpo degli agenti di custodia nel carcere di Poggioreale, citato nella canzone di Fabrizio De André Don Raffaè

Persone 
 Cafiero – famiglia originaria di Meta ove un ramo si trasferi' a Barletta 
 Carlo Cafiero – anarchico italiano
 Federico Cafiero – matematico italiano
 Federico Cafiero De Raho – magistrato italiano
 Giulia Cafiero – pentatleta italiana
Giuseppe Aniello Cafiero – pittore e scultore italiano
 John Cafiero – cantante, regista e produttore cinematografico statunitense
 Luca Cafiero – accademico e politico italiano
 Luigi Cafiero – italiano vittima della Camorra
 Martino Cafiero – giornalista italiano
 Raffaele Cafiero – avvocato, armatore e politico italiano
 Salvatore Cafiero – attore e capocomico italiano